Alexandrescu ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexandrescu (* 1969), rumänischer Informatiker 
 Grigore Alexandrescu (1810–1885), rumänischer Schriftsteller, Dichter and Übersetzer